Tennis Channel Open 2006 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Лас-Вегас, и являющегося частью ATP Тура в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 27 февраля по 6 марта.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Уэйн Артурс
 Парный турнир —  Боб Брайан /  Майк Брайан

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Джеймс Блейк обыграл  Ллейтона Хьюитта со счётом 7-5, 2-6, 6-3.
 Блейк выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хьюитт сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 38-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Г. Монфис
| RD1-score01-1=68
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Й. Бьоркман
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д. Сангвинетти
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= И. Карлович
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= М. Фиш
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= П. Амритраж
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Э. Маррей
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Т. Робредо
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Дж. Блейк
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= П. Шричапан
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= Б. Вахали
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= С. Куэрри
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=63
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Т. Зиб
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К. Карлсен
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= С. Саргсян
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Н. Кифер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Й. Бьоркман
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= И. Карлович
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= М. Фиш
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Т. Робредо
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Дж. Блейк
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06= Б. Вахали
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К. Карлсен
| RD2-score07-1=w/o
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н. Кифер
| RD2-score08-1= 
| RD2-score08-2= 
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= И. Карлович
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Т. Робредо
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Дж. Блейк
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= К. Карлсен
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= И. Карлович
| RD4-score01-1=62
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Дж. Блейк
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан''' обыграли  Ярослава Левинского /  Роберта Линдстедта со счётом 6-3, 6-2.
 Братья Брайаны выиграли 2-й совместный титул в сезоне и 28-й за карьеру (30-й для Майка) в основном туре ассоциации.
 Братья Брайаны выиграли местный турнир в третий раз (до этого в 2002 и 2005 годах).

См. также 
 Tennis Channel Open

 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Архив турниров на сайте АТР

США
Теннис
Февраль 2006 года
Март 2006 года
2006